Aldo Bertini – critico d'arte italiano
Angelo Bertini – ingegnere italiano
Anton Francesco Bertini – medico italiano
Carlo Bertini – ex cestista italiano
Demostene Bertini – calciatore brasiliano
Enrico Bertini – calciatore italiano
Eugenio Bertini – matematico italiano
Florido Bertini – attore italiano
Francesca Bertini – diva del cinema muto italiana
Franco Bertini – ex cestista italiano
Gary Bertini – direttore d'orchestra e compositore israeliano
Giancarlo Bertini – ex calciatore italiano
Gianni Bertini – artista italiano
Giovanni Bertini – ex calciatore italiano
Giovanni Bertini – politico italiano
Giovanni Bertini – scultore italiano
Giovanni Battista Bertini – politico italiano
Giovanni Battista Bertini – pittore su vetro italiano
Giuseppe Bertini – abate, compositore di musica sacra e scrittore italiano
Giuseppe Bertini – pittore italiano, figlio del pittore Giovanni Battista
Giuseppe Bertini – sacerdote e partigiano italiano
Giuseppe Bertini – medico italiano
Guido Bertini – commediografo, poeta e pittore italiano
Henri Bertini – compositore e pianista francese
Ivano Bertini – chimico italiano
Lisa Bertini – canottiera italiana
Lorena Bertini – doppiatrice e dialoghista italiana
Lorenzo Bertini – canoista italiano
Luca Bertini – vescovo cattolico italiano
Manfredo Bertini – partigiano italiano
Mario Bertini – ex calciatore italiano
Mariolina Bongiovanni Bertini – docente e critica letteraria italiana
Matteo Bertini – allenatore di pallavolo italiano
Monica Bertini – giornalista e conduttrice televisiva italiana
Orlando Bertini – ex calciatore italiano
Pacio Bertini – scultore italiano
Paolo Bertini – arbitro di calcio italiano
Romeo Bertini – atleta italiano
Sabrina Bertini – ex pallavolista italiana
Silvano Bertini – ex pugile italiano
Umberto Bertini – paroliere e compositore italiano
Valerio Bertini – scrittore italiano